A Sapotilha é o fruto da sapotilheira.  Originária da América Central e México, a sapotilheira é também encontrada no norte do Brasil. O tronco da árvore possui coloração pardo acinzentado e numerosos ramos, podendo atingir mais de 20 metros de altura. Possui folhas verde-escuras e pequenas flores brancas ou rosas. Seu fruto é baga de cor parda-amarelada. Rica em açúcares, sua polpa pode ser consumida fresca ou pode ser utilizada na confecção de doces e refrescos.

Frutos